Carolinum – kolegium jezuickie w Nysie
 Carolinum – Gymnasium Academicum Carolinum w Szczecinie; szkoła średnia o akademickim profilu nauczania; XVII w.